Schob ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Schob (1877–1942), deutscher Nervenarzt und Psychiater
 Ruth Schob-Lipka (1928–2011), deutsche Opernsängerin (Mezzosopran)

Siehe auch:
 Schop